Magnus Taube kan syfta på:

 Magnus Taube (1883–1956), svensk militär
 Magnus Taube (1920–2000), svensk ekonom och politiker